Azevedo steht für:

 Azevedo (Familienname), portugiesischer Familienname
 Azevedo (Portugal), Ort und Gemeinde im Kreis Caminha

Siehe auch:
 Cagiano de Azevedo
 Acevedo
 William (Fußballspieler) (Asevedo; * 1995), brasilianischer Fußballspieler